
Die Liste der Statthalter von Cilicia enthält die bekannten Statthalter der römischen Provinz Cilicia. Die Liste ist nicht vollständig.

Republik

Kaiserzeit

Literatur 
 Werner Eck: Jahres- und Provinzialfasten der senatorischen Statthalter von 69/70 bis 138/139 In: Chiron, Band 12 (1982), S. 281–362 (Online), Chiron, Band 13 (1983), S. 147–238, hier S. 192, 217 (Online).
 David Magie: Roman Rule in Asia Minor to the End of the Third Century After Christ, Princeton University Press, 1950, S. 1594–1596.
 Bernard Rémy: Les carrières sénatoriales dans les provinces romaines d’Anatolie au Haut-Empire (31 av. J.-C. – 284 ap. J.-C.) (Pont-Bithynie, Galatie, Cappadoce, Lycie-Pamphylie et Cilicie), Publications de l’Institut Français d’Études Anatoliennes, 1989, S. 340–357, ISBN 2-906059-04X, (Online).

Cilicia
!